Stati Uniti d'America
College Park – città della Contea di Fulton, Georgia
College Park – città della Contea di Prince George's, Maryland